Jericó (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Jericó (Boyacá), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 Jericó (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Jerico (2016), Amerikaanse film uit 2016